Die Affäre ist der Titel folgender Filme:

 Die Affäre (1965), deutsches Drama
 Die Affäre (2002), kanadischer Kurzfilm von Michael Bendner
 Die Affäre (2009), französisches Liebesdrama von Catherine Corsini

Siehe auch:
 Affäre
 Die Affäre Aldo Moro, italienischer Spielfilm von Giuseppi Ferrara
 Die Affäre der Sunny von B., US-amerikanisches Filmdrama von Barbet Schroeder
 Die Affäre Heyde-Sawade, deutscher Kriminalfilm von Wolfgang Luderer
 Die Affäre Rue de Lourcine, Theaterstück mit Musik von Eugène Labiche
 Die Affäre Semmeling, deutsches Fernsehspiel von Dieter Wedel
 Die Hawking Affäre US-amerikanischer Thriller von Sam Firstenberg
 Die Thomas Crown Affäre, US-amerikanischer Thriller von John McTiernan
 Total Eclipse – Die Affäre von Rimbaud und Verlaine, Spielfilm von Agnieszka Holland